Şərur bezeichnet
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Şərur (Rayon)
 den Hauptort des Bezirks, siehe Şərur (Stadt)